El municipio de Rock Creek (en inglés: Rock Creek Township) es un municipio ubicado en el condado de Butler en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 325 habitantes y una densidad poblacional de 3,47 personas por km².

Geografía 
El municipio de Rock Creek se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 93.59 km², de la cual 93,55 km² corresponden a tierra firme y (0,04 %) 0,04 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 325 personas residiendo en el municipio de Rock Creek. La densidad de población era de 3,47 hab./km². De los 325 habitantes, el municipio de Rock Creek estaba compuesto por el 94,46 % blancos, el 2,15 % eran afroamericanos, el 0,92 % eran amerindios, el 0,62 % eran asiáticos, el 0,31 % eran de otras razas y el 1,54 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,54 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Butler (Kansas)